Il Pireo – comune della Grecia
 Il Pireo – unità periferica della Grecia
 Prefettura del Pireo – ex prefettura della Grecia
 Pireo – suddivisione dell'antica Attica
 Pireo – personaggio mitologico